Polipete – (in greco classico ) è una figura della mitologia greca, figlio di Ulisse e di Callidice, regina dei Tesproti.
 Polipete – figlio di Piritoo e di Ippodamia, è un personaggio della mitologia greca, re dell'antica città di Ghirtòne in Tessaglia.
 Polipete – personaggio della mitologia greca, figlio di Apollo e Ftia e fratello di Doro e Laodoco